La migration pastorale est le déplacement d'un troupeau à la recherche de nourriture, accompagné de son ou ses bergers, parfois accompagnés de tout ou partie de la population propriétaire du troupeau. Cette migration pastorale est aussi appelée transhumance.

On parle de migrations saisonnières lorsqu'elles se reproduisent chaque année au même rythme et aux mêmes lieux en fonction des saisons.

Lorsque l'ensemble de la population suit le troupeau, l'on parle de nomadisme ; lorsqu'une partie de la population reste habiter un point fixe, l'on parle de semi-nomadisme.

Migration humaine
Migration animale